Pir Muhàmmad I (~1528-1566), khakan dels uzbeks, kan de Balkh i de Bukharà (1552-53), de la dinastia xibànida 
 Pir Muhàmmad II (Xibànides), khakan dels uzbeks (1598-1599) i kan de Bukharà, el darrer de la dinastia xibànida
 Pir Muhàmmad ibn Umar Shaykh, príncep timúrida
 Pir Muhàmmad ibn Jahangir (1376 -1407), príncep timúrida